Eugenie Bouchard era l a detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Tevlin Women's Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Victoria Duval che ha battuto in finale Tímea Babos che si è ritirata sul punteggio di 7–5.

Teste di serie 

  Tímea Babos (Finale; ritiro)
  Mandy Minella (quarti di finale)
  Melanie Oudin (semifinali)
  Andrea Hlaváčková (semifinali)

  Alizé Lim (quarti di finale)
  Ons Jabeur (quarti di finale)
  Victoria Duval (Campionessa)
  Jessica Pegula (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tevlin Women's Challenger 2013